Cuy steht für:
 eine Meerschweinchenrasse, siehe Cuy
 Gemeinden in Frankreich
 Cuy (Oise) im Département Oise
 Cuy (Yonne) im Département Yonne
 Cuy-Saint-Fiacre im Département Seine-Maritime

Siehe auch:
 El Cuy